Муликов — фамилия; имеет женскую форму Муликова.
 Муликов, Андрей Владимирович (род. 1968) — советский и российский футболист.
 Муликов, Исгендер Хандурдыевич (род. 1975) — экс-министр внутренних дел Туркмении, начальник Управления полиции Дашогузского велаята.

См. также 
 Мулик, Алексей Тимофеевич